Con el nombre de camisas verdes, a imitación de las camisas negras italianas puede designarse a dos movimientos políticos de los años 1920 y 1930 cercanos al fascismo:
 En Rumanía la Guardia de Hierro.
 En Brasil el Integralismo Brasileño.

Fascismo